Инфо-14 — националистический журнал основанный в апреле 1995-го года. В период с мая 2000-го по январь 2011-го года журнал издавался в виде онлайн-газеты, а со временем также стал политической сетью. Число 14 в названии отсылает к «14 словам» Дэвида Лэйна.

Сайт прекратил существование 6-го января, 2011. Архив Info-14 состоящий из порядка 4500 статей переехал на адрес ныне уже несуществующей онлайн-газеты Realisten, когда-то принадлежавшей Партии шведов.

Примечания

Ссылки 
 Fakta: Nazism i Västsverige, gp.se 15 марта 2008. Прочитано 23 juli 2008.

Печатные издания, возникшие в 1995 году
Появились в 1995 году в Швеции
Журналы Швеции
Ультраправые в Швеции
Печатные издания, закрытые в 2011 году